Тойрано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Савона.

Население составляет 2476 человек (2008 г.), плотность населения составляет 133 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 17055. Телефонный код — 0182.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.toirano.sv.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики